Доњи Краљевец се може односити на:
 Доњи Краљевец (општина)
 Доњи Краљевец (Храшћина)